Бацање диска за жене, била је једна од 29 дисциплина атлетског програма на Летњим параолимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 9. до 17. септембра на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Земље учеснице 
Учествовало је 79 такмичарки из 41 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 8. септембра 2016)

Класа Т11

Класа Т37

Класа T38

Класа Т40

Класа Т41

Класа Т44

Класа Т51

Класа Т52

Класа Т54

Класа Т55

Класа Т56

Класа Т57

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+3)

Освајачи медаља

Класа Ф11

Класе Ф37 и Ф38

Класе Ф40 и Ф41

Класе Ф44

Класе Ф51 И Ф52

Класе Ф54 И Ф55

Класе Ф56 И Ф57

Резултати

Финале

Класа Ф11 
Такмичење је одржано 17.9.2016. годину у 11:02 ,

Класе Ф37 и Ф38 
Такмичење је одржано 17.9.2016. годину у 17:36 ,

Класе Ф40 и Ф41 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 17:40 ,

Класа Ф44 
Такмичење је одржано 11.9.2016. годину у 10:02 ,

Класе Ф51 и Ф52 
Такмичење је одржано 14.9.2016. годину у 17:35 ,

1Повукла се са такмичења

Класе Ф54 и Ф55 
Такмичење је одржано 17.9.2016. годину у 10:10 ,

Класе Ф56 и Ф57 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 10:05 ,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Параолимпијских и Олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.
Бацање диска на Летњим параолимпијским играма